Las siglas Desc pueden hacer referencia a:

 Bernard Descoings (n. 1931 ) es un botánico e ingeniero agrónomo francés.
 Derechos económicos, sociales y culturales, considerados como Derechos humanos de segunda generación.